Ana Braga Gontijo (Peixe, 29 de novembro de 1923) é uma escritora brasileira, hoje aposentada, mas que já ocupou cargos de professora, historiadora, advogada, vereadora, deputada estadual e procuradora do Estado de Goiás brasileira. Foi uma das três co-fundadoras da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG), juntamente com Rosarita Fleury e Nelly Alves de Almeida, e é Presidente da AFLAG desde 1994.

Biografia 
De origem humilde, iniciou seus estudos em sua cidade natal, sendo alfabetizada pelo seu avô, Joaquim Nunes Pinheiro. Prosseguiu na cidade goiana de Porangatu e em 1935, estudou em Trindade, ano seguinte, no tradicional Colégio Santa Clara, em Goiânia, bacharelando-se normalista. Em 1941, é nomeada pelo Interventor Federal de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, professora da Escola isolada da Cidade de Paraúna. “Possuidora na pele a cor do bronze sonoro das capelinhas perdidas do norte goiano.” (AFLAG, Anuário, 1970).

Tomou posse na Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (AFLAG) em 9 de novembro de 1970, tendo sido a primeira Oradora Oficial da Entidade, por vários anos. Seu primeiro discurso na AFLAG, pronunciado na Sessão festiva de 9 de novembro de 1970, é considerado peça de grande valor histórico e cultural. 

Acadêmica atuante, tem poemas, crônicas, ensaios e discursos publicados em quase todas as revistas da AFLAG e em jornais e revistas de Goiás e do Tocantins. Tem palestras e discursos gravados no Museu de Imagem e Som da AFLAG. Foi Diretora do Departamento Estadual de Cultura de Goiânia, em 1973. Foi eleita vereadora por Goiânia em 1947, na primeira Legislatura; deputada estadual por Goiás; Secretária de Serviços Sociais, em Goiás. É membro do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Tocantins e fundou, naquele estado, a Academia Tocantinense de Letras (ATL), em 1991. Pertence à Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes (ATLECA), é Sócia Titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), Membro da União Brasileira de Escritores - Seção de Goiás e da AGI - Associação Goiana de Imprensa. Seu nome é citado em enciclopédias, antologias e dicionários biobibliográficos goianos e nacionais, tendo recebido medalhas, diplomas e troféus de reconhecimento na área literário-cultural.

Referências